Хильдега́рда Хамм-Брю́хер (; 11 мая 1921, Эссен — 7 декабря 2016, Мюнхен) — немецкий политический деятель, член СвДП (до 2002), государственный министр в министерстве иностранных дел (1976—1982).

Биография 
Росла в Далеме, после смерти родителей с братьями и сёстрами переехала к бабушке в Дрезден.

С 1933 года училась в , поступив в четвёртый класс. В 1937 году была исключена из Дрезденского плавательного союза, в том же году перешла в интернат Салем, но через год оставила и его, так как её бабушка была еврейкой. В 1939 году окончила  имени Фридриха и Луизы в Констанце.

Во время Второй мировой войны изучала химию в Мюнхене. В это время познакомилась с членами «Белой розы» Александром Шморелем, Вилли Графом, с которыми, не зная об их основной деятельности, чувствовала, по собственному высказыванию, духовную общность. В 1945 году, защитив работу «Untersuchungen an den Hefemutterlaugen der technischen Ergosterin-Gewinnung», получила степень доктора естественных наук (научный руководитель — Генрих Виланд, защищавший её также от преследования гестапо).

С 1945 года, после войны, работала научным редактором в Neue Zeitung у Эриха Кестнера, писала статьи о пенициллине, ДДТ, атомной бомбе. В 1946 году познакомилась с Теодором Хойсом (тогда — министр по делам образования и религии в Баден-Вюртемберге), который посоветовал ей заняться политикой. С мая 1948 по 1954 год — депутат  (была избрана по списку ).

В 1949—1950 годы — стипендиат политических наук в Гарвардском университете.

В 1950—1966 и в 1970—1976 годы — депутат Баварского ландтага. На выборах 1962 года, несмотря на позиционирование на 17 месте в верхне-баварском списке, получила первое место по числу «вторых голосов» ( из  вторых голосов). С 1972 года — председатель фракции СвДП в ландтаге.

В 1963 году была избрана в федеральное правление СвДП, в 1972—1976 замещала федеральных председателей партии; член федерального правления СвДП также в 1985—1991 годы.

С 1967 года — государственный секретарь министерства по делам образования и религии (министр — ) земли Гессен. С 22 октября 1969 по 31 мая 1972 года работала государственным секретарём в Федеральном министерстве образования и науки (министр — ).

В 1976—1990 годы — депутат Бундестага. В своём выступлении 1 октября 1982 по поводу вотума недоверия федеральному канцлеру Гельмуту Шмидту высказалась против выбора Гельмута Коля и за переизбрание Гельмута Шмидта:
Я нахожу, что не заслужили оба: Гельмут Шмидт — быть отрешённым без избирательного вотума, и Вы, Гельмут Коль, — стать канцлером без избирательного вотума. Без сомнения, оба отвечают условным процессам в соответствии с конституцией. Но у них всё же есть, по моему ощущению, одиозность раненого демократического приличия.

Одновременно с 16 декабря 1976 по 17 сентября 1982 года — государственный министр в министерстве иностранных дел (при министре иностранных дел Гансе-Дитрихе Геншере); входила в состав 2-го и 3-го правительств Шмидта.

В 1994 году баллотировалась на выборах федерального президента. В третьем туре выборов решением партии её кандидатура была снята в пользу Романа Херцога.

В партийной деятельности оставалась приверженной либеральным принципам. Не участвовала ни в смене власти в 1982 году, ни в попытке амнистировать Отто Ламбсдорфа в , что было одной из причин неуважения её Геншером и Ламбсдорфом, препятствовавшими получению ею должности во фракции и в Бундестаге в 1982—1990 годы.

22 сентября 2002 года из-за антисемитских тенденций в СвДП (антиизраильской, пропалестинской позиции тогдашнего партийного заместителя  на парламентских выборах) вышла из партии.

В 2015 году состояние её здоровья ухудшилось: последовали два перелома шейки бедра, провалы памяти, нарушения равновесия.

Семья 
Отец — Пауль Брюхер (; ? — 1931, умер от перитонита), участник Первой мировой войны, юрист, директор Берлинского филиала Elektro-Thermit; мать — Лилли (урожд. ; ? — 1932).

Братья —  (1925—2006), издатель; Дитмар. Во время Второй мировой войны оба находились в лагерях (в Розице) на принудительных работах.

Муж (с 1956) —  (11.11.1909, Мюнхен — 3.2.2008), юрист, политик, член ХСС;
 дети: сын, дочь.

Награды и признание 
 почётный доктор Папского католического университета Перу (1980)
  (1989)
  (1991)
  (1992)
 Большой крест ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» со звездой и плечевой лентой (1993)
 почётный гражданин Мюнхена (1995)
 премия имени  фракции СДПГ Баварского ландтага (1996)
 Международная премия мира имени Лотара Крайссига (Магдебург, 2001) — за усилия по согласию, молодёжному обмену с Восточной Европой и диалог между христианами и евреями
  (2002) — за деятельность в  по развитию политической культуры, за борьбу по обновлению демократии, за деятельность в политике ослабления напряжённости и неутомимость в политике в области образования
 почётный доктор Йенского университета имени Фридриха Шиллера (факультет социальных и поведенческих наук, 2005) — за вклад в реформу и модернизацию образования и воспитания
  имени  (2005)
  имени Ойгена Когона (Кёнигштайн, 2010) — «за прожитую демократию»
  имени Марион Дёнгоф за международное согласие и примирение (2011) — «за дела жизни».

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Персоналии:Констанц
Выпускники Мюнхенского университета
Депутаты ландтага Баварии
Члены бундестага Германии от Баварии
Второй кабинет Гельмута Шмидта
Третий кабинет Гельмута Шмидта
Почётные граждане Мюнхена
Почётные доктора Йенского университета